Gesammelte Gedichte  steht für:

Gesammelte Gedichte, eine zumeist Vollständigkeit anstrebende Sammlung von Gedichten eines Autors

Gesammelte Gedichte (Gottfried Keller), die 1883 erschienene, von ihm selbst redigierte Ausgabe der Gedichte Gottfried Kellers